Ґоссен; Госсен
 Герман Гайнріх Ґоссен (1810—1858) — прусський (німецький) економіст. Першим математично обґрунтував основи теорії граничної корисності.
 Госсен Ервін Францевич (* 1931) — учений-агроном, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік. Лауреат Ленінської премії.